Gemeentelijk Vervoer Bedrijf – azienda di trasporto pubblico di Amsterdam (Paesi Bassi)
 Geraer Verkehrsbetrieb – azienda di trasporto pubblico di Gera (Germania)
 Grazer Verkehrsbetriebe – azienda di trasporto pubblico di Graz (Austria)